Charles Seely est un nom pouvant désigner:

Charles Seely (1803-1887), industriel et homme politique britannique
Charles Seely (1er baronnet) (1833-1915), industriel et homme politique britannique
Charles Seely (2e baronnet) (1859-1926), industriel et homme politique britannique

Voir aussi

Seely, Charles